Ел Чајоте има више значења:

 Ел Чајоте (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чајоте (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чајоте (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику